Stolzes Herz ():
 «Stolzes Herz» — сингл группы Lacrimosa.
 Stolzes Herz — немецкая готик-метал-группа.